Irena Kwinto
 Henryk Kwinto